Trzmiel leśny – polska nazwa zwyczajowa stosowana do jednego z dwóch gatunków trzmieli:
 Bombus sylvarum
 Bombus pratorum